Lao može se odnositi na 
 Lao narod, etnička podskupinu iz etnolingvističke skupine tajski narodi koja prebiva u Aziji
 Laos, država u Indokini, izvornoga imena Lao
 Lao jezik iz jezične porodice tai-kadai, govori se u Laosu i Kambodži.
 Lao rijeku na jugu Italije
 Lao, naselje u Kraljevini Butanu
 Lao selo u državi Togo
 Lao Shan, planinu u državi Kini